Община Алексинац () се намира в Централна Сърбия, Нишавски окръг. Заема площ от 707 км2. Административен център е град Алексинац.

Население 
Според преброяването от 2011 г. населението на община Алексинац възлиза на 51 863 души. Гъстотата е 73,36 души/км2.

Етнически състав

Селищна мрежа 
В границите на общината влизат 72 населени места.
 2 града: Алексинац и Алексиначки Рудник
 70 села:

Бележки